Альберт Кнапп (; ,  — , ) — немецкий поэт.

Известен преимущественно как автор религиозных стихотворений, в которых стремился возродить безыскусственность и задушевность древних церковных песен, чему однако в значительной степени мешал его пиетизм. Необходимо отметить, что художественная форма стихотворений ему вполне удалась. Его эпические произведения: «Die Hohenstaufen» (1839) и «Bilder der Vorwelt» (1862) имели небольшой успех. Он опубликовал также «Christliche Gedichte» (3-е изд., 1843), «Neuere Gedichte» (1834), «Gedichte, neueste Folge» (1843), «Evangel. Liederschatz f. Kirche und Haus» и др.

Литература 
 
Werner Raupp (Ed.): Gelebter Glaube. Erfahrungen und Lebenszeugnisse aus unserem Land. Ein Lesebuch, Metzingen/Württ.: Ernst Franz-Verlag 1993, p. 236–241, 391 (Introduction, Source material, Lit.). 

Поэты Германии
Немецкие поэты
Пиетизм